

Изотопы меди — разновидности химического элемента меди, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы меди с массовыми числами от 52 до 80 (количество протонов 29, нейтронов от 23 до 51) и 7 ядерных изомеров.

Природная медь представляет собой смесь двух стабильных изотопов:
 63Cu (изотопная распространённость 69,1 %)
 65Cu (изотопная распространённость 30,9 %).

Среди искусственно полученных изотопов самый долгоживущий 67Cu с периодом полураспада 62 часа.

Медь-64 
 Основная статья: Медь-64
64Cu имеет период полураспада 12,7 часа и распадается по одной из четырех схем:
 Позитронный распад: вероятность 17,8 %, дочерний изотоп стабильный 64Ni.
 Бета-распад: вероятность 39 %, дочерний изотоп стабильный 64Zn.
 Электронный захват: вероятность 43 %, дочерний изотоп стабильный 64Ni.
 Внутренняя конверсия: вероятность 0,47 %, дочерний изотоп стабильный 64Ni.

Медь является важным биологически значимым микроэлементом. Существуют заболевания, связанные с нарушениями ее метаболизма, например, болезнь Вильсона — Коновалова. 64Cu может использоваться для изучения поглощения меди тканями методом позитронно-эмиссионной томографии. Также возможно изучение распространения некоторых биологически-активных веществ.

Существует несколько известных схем получения 64Cu. Например, облучение протонами на ускорителях мишеней изотопно-чистого 64Ni по схеме
64Ni(p, n) → 64Cu.

Таблица изотопов меди

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы